Nahe este numele unor obiecte geografice din Germania:

Cursuri de apă:
 Nahe (Rin), afluent stâng al Rinului lângă Bingen, districtul Mainz-Bingen, Renania-Palatinat
 Nahe (Schleuse), afluent drept al râului Schleuse la Schleusingen, districtul Hildburghausen, Turingia

alte:
Nahe (Holstein), comună în districtul Segeberg, Schleswig-Holstein
 Nahe (regiunea viticolă), una dintre cele 13 regiuni viticole germane